Rafako Racibórz:

 KS Rafako Racibórz – klub piłkarski z Raciborza
 KS AZS Rafako Racibórz – klub siatkarski z Raciborza

Zobacz też 

 Rafako
 Rafako Arena